Conrad II del Sacre Imperi Romanogermànic (vers 990 – 1039), rei d'Alemanya i emperador romanogermànic
 Conrad II de Suàbia (1173- 1195), duc de Suàbia (1191-95) i duc de Rothenburg de (1188-91)
 Conrad II de Borgonya (vers 835 - 876), comte i duc de la família dels Güelfs, fill de Conrad I de Borgonya i d'Adelaida d'Alsàcia
 Conrad II de Luxemburg, (?- 1136), comte de Luxemburg (1131 - 1136) 
 Conrad II de Caríntia dit el Jove (~1003- 1039), duc de Caríntia (1035 - 1039)
 Conrad II de Baixa Lotaríngia, d'Itàlia i d'Alemanya (1074, Hersfeld-1101) duc de la Baixa Lotaríngia i marquès de Torí (1076 -1087), rei dels Romans (1087-1098) i rei d'Itàlia (1093 -1098)